Соревнования в прыжках в длину у мужчин на Олимпийских играх 1996 года в Атланте прошли 28 (квалификация) и 29 июля (финал) 1996 года на Олимпийском стадионе. В соревнованиях участвовало 52 спортсмена.

Медалисты

Ход соревнований 
Олимпийский период 1993—1996 годов стал периодом смены лидеров. Карл Льюис, более 10 лет доминировавший в секторе для прыжков, постепенно уходит в тень, на вершине списка лучших прыгунов появляются новые имена. В 1993 году это Майк Пауэлл (8,70 м), который в 1991 году на чемпионате мира нанёс Карлу Льюису первое поражение, установив мировой рекорд (8,95 м), и вновь выигравший чемпионат мира в 1993 году. В 1994 году — американец Эрик Уолдер (8,74 м). В 1995 году — новый чемпион мира молодой кубинец Иван Педросо (8,71 м), который в конце 1990-х годов вырвется в мировые лидеры.

Соревнования в Атланте складывались драматично. В квалификации Иван Педросо повредил подколенное сухожилие и выбыл из борьбы, оказавшись в финале только 12-м. Проблемы с подколенным сухожилием были также у Пауэлла, что не позволило ему вмешаться в борьбу за медали. Льюис чуть было не провалил квалификационные соревнования — после двух первых попыток он шёл 15-м и попал в финал только благодаря последнему прыжку на 8,29 м.

В первой попытке лидерство с результатом 8,19 м захватил француз Эммануэль Банге. В следующей попытке Пауэлл вышел на второе место прыжком на 8,17 м. В третьей попытке лидером стал Карл Льюис с результатом 8,50 м, а вторым — Джой Грин (8,24 м). Тройка лидеров сохранялась неизменной до последней попытки, когда Джеймс Бекфорд из Ямайки прыгнул на 8,29 и вышел на второе место. Единственным, кто мог помешать Карлу Льюису завоевать ещё одно олимпийское золото, был Майк Пауэлл, но он в последней попытке заступил.

Льюис в четвёртый и последний раз стал олимпийским чемпионом в прыжках в длину, повторив достижение Эла Ортэра, который четырежды подряд стал олимпийским чемпионом в метании диска в 1956–1968 годах.

Результаты

Восьмёрка лучших 
Атланта, Олимпийский стадион, 29.07.1996

 Квалификационные соревнования Атланта, Олимпийский стадион, 28.07.1996

Финал 
'''Атланта, Олимпийский стадион, 29.07.1996

Примечания

См. также 
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1996

Ссылки 
 Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games: Men’s Long Jump 

Прыжки в длину на Олимпийских играх
прыжки в длину (мужчины)